El Arbi Hababi (Khouribga, 12 de agosto de 1967) é um cx-futebolista profissional marroquino, que atuava como meia.

Carreira 
El Arbi Hababi fez parte do elenco da Seleção Marroquina de Futebol na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol